Обла́тка (від  <  — «приношення, пожертвування» або oblatum — «запропоноване») — термін, який має декілька значень:
 Облатка — оболонка із желатину або крохмального тіста, якого покривають дозу порошкових ліків для внутрішнього вживання. Застосовувалася до впровадження желатинових капсул.
 Облатка — розмовне позначення таблетки.
 Облатка — тонкі пластини вафельного тіста промислового виробництва, застосовуються для приготування хатніх кондитерських виробів.
 Облатка — традиційна різдвяна страва у Польщі, Литві, Словаччині та Білорусі.
 Облатка — інша назва католицької гостії у некатоликів.
 Облатка — кружальце із намазаного клеєм паперу або клейкої речовини, що колись використовувалося для запечатування листів, склеювання паперу.
 Облатка — прокладка-млинець, яка використовується при приготуванні кулеб'яки для розділення шарів начинки.

Джерела